Bijiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bijiwzi (Bohuslaw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bohuslaw
 Bijiwzi (Lubny), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny